

Беленешть () — комуна у повіті Горж.
 Беленешть () — село у повіті Горж. Входить до складу комуни Беленешть.
 Беленешть () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Дялу-Морій.
 Беленешть () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Поду-Туркулуй.
 Беленешть () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Биргеуань.
 Беленешть () — село у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Козієнь.
 Беленешть () — село у повіті Вранча. Входить до складу комуни Гура-Каліцей.
 Беленешть () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Мерунцей.
 Беленешть () — село у повіті Димбовіца. Адміністративно підпорядковується місту Рекарі.

Беленешть () — село у Ніспоренському районі.